St. Maximin bezeichnet:

 Maximin von Trier, Heiliger
Kirchengebäude
 St. Maximin (Antweiler)
 St. Maximin (Koblenz)
 St-Maximin de Metz
 St. Maximin (Pachten)
 St. Maximin (Rommersheim)
 Reichsabtei St. Maximin, Trier
 St. Maximin (Düssel), Wülfrath